Cette page contient les pages d'homonymie de James Gordon, Jim Gordon et Jimmy Gordon.

James Gordon est un nom porté par plusieurs personnes :

 James Douglas Gordon (1832-1872), missionnaire protestant écossais-canadien ;
 James Gordon Bennett Junior (1841-1918), homme de presse et mécène américain ; 
 James Gordon (1871-1941), acteur et réalisateur américain ;
 James Gordon (1936-2020), homme politique écossais ;

Dérivés 
 Jim Gordon (1945-2023), batteur de rock et de blues américain.
 Jimmy Gordon (1888-1954), footballeur écossais.

Personnages de fiction 
 James Gordon, apparaissant dans Batman ;
 James Gordon Jr, apparaissant dans Batman.